

Cinema 
L'altra donna – film del 1981 diretto da Peter Del Monte

Letteratura 
 L'altra donna (The Other Woman) – racconto di Doris Lessing del 1953
L'altra donna (A Swell-looking Babe) – romanzo di Jim Thompson del 1954
L'altra donna (Goldilocks) – romanzo di Ed McBain del 1978
 L'altra donna (The Other Woman) – romanzo di Jessica Steele del 1980

Musica 
 L'altra donna – traccia dell'album Uomini soli dei Pooh del 1990

Televisione 
L'altra donna (Another Woman) – film per la televisione del 1994 diretto da Alan Smythe
L'altra donna – film per la televisione del 2002 diretto da Anna Negri
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della sesta stagione di Casa Keaton
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della prima stagione de Le cose che amo di te
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della quarta stagione di Lost
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della terza stagione di Matlock
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della seconda stagione di Samantha chi?
 L'altra donna (The Other Woman) – episodio della seconda stagione di The Closer